Göttingen steht für:
 Göttingen, Universitätsstadt in Niedersachsen
 Göttingen (Lahntal), Ortsteil der Gemeinde Lahntal in Mittelhessen
 Göttingen (Langenau), Ortsteil von Langenau in Baden-Württemberg
 Göttingen (Wadersloh), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Liesborn in der Gemeinde Wadersloh im Münsterland
 Göttingen (Lied), Lied der französischen Sängerin Barbara
 Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Göttingen (1958–1997), ein Küstenminensuch-/Minenjagdboot der Bundesmarine, siehe Lindau-Klasse

Siehe auch:
 Güttingen (Begriffsklärung)